Самый ценный игрок регулярного чемпионата НБА имени Майкла Джордана (MVP, ) — титул, ежегодно присуждаемый самому ценному игроку НБА по итогам регулярного сезона. Награда названа в честь первого президента НБА Мориса Подолоффа (), занимавшего пост президента НБА с 1946 по 1963 годы. Каждый победитель, начиная с Ларри Бёрда, получает бронзовую статуэтку баскетболиста, ведущего мяч, (скульптор Марк Меллон ()). Голосование жюри по определению обладателя титула MVP начинается сразу после окончания регулярного сезона. До сезона 1979-80 в голосовании принимали участие игроки НБА. Начиная с сезона 1980-81 голосование проводилось среди 125 представителей средств массовой информации (по три от каждого города, представленного командой в НБА, остальные — от общенациональных СМИ). Начиная с сезона 1982-83 в голосовании принимают участие игроки НБА только из команд, преодолевших рубеж в 50 побед, и игроки команд, попавших в плей-офф.

Впервые звание самого ценного игрока НБА было присуждено Бобу Петтиту по итогам сезона 1955-56. Больше всех титулов самого ценного игрока регулярного сезона выигрывал Карим Абдул-Джаббар — шесть. Билл Расселл и Майкл Джордан награждались этим призом по пять раз, Уилт Чемберлен, а также действующий игрок Леброн Джеймс — четыре раза. Члены Зала славы баскетбола Мозес Мелоун, Ларри Бёрд и Мэджик Джонсон становились обладателями титула по три раза, а Боб Петтит, Карл Мэлоун, Тим Данкан, Стив Нэш, Стефен Карри, Яннис Адетокунбо и Никола Йокич — по два раза. На данный момент последним обладателем титула является Никола Йокич из «Денвер Наггетс».

Только два новичка удостаивались титула: Уилт Чемберлен в сезоне 1959-60 и Уэс Анселд в сезоне 1968-69. Приз доставался лишь шести игрокам, родившимся за пределами США: Хакиму Оладжьювону (Нигерия), Тиму Данкану (Американские Виргинские острова), Стиву Нэшу (Канада), Дирку Новицки (Германия), Яннису Адетокунбо (Греция) и Николе Йокичу (Сербия)

Список обладателей приза

Примечания 
  Фердинанд Льюис Алсиндор-младший () поменял имя на Карим Абдул-Джаббар после принятия ислама перед сезоном 1971-72.
  Хаким Оладжьювон родился в Нигерии, получил гражданство США в 1993 году.
  Тим Данкан является гражданином США, как и все граждане Виргинских островов, он представлял сборную США на международных турнирах.
  До 1967 года НБА возглавлял президент, после название должности изменили на комиссар лиги.
  Стив Нэш родился в ЮАР, но вырос в Канаде и является гражданином этой страны.

Ссылки 
Основные
 все MVP НБА

Специальные

Награды НБА